Otiorhynchus mastix — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Распространение 
Распространён в Карпатах.

Описание 
Жук длиной 6,5-8,5 мм Имеет чёрный окрас, лапки ржаво-красного цвета, голени черноватые. Верхняя часть тела покрыта очень тонкими волосками, почти пыльцевидных, равномерно распределённых. Надкрылья имеют 12-13 бороздок. Переднеспинка в очень тонкой зернистой скульптуре, зёрнышки с центральной точкой. Бёдра без зубцов, передние голени немного изогнуты внутрь.

Экология 
Населяет леса.

Подвиды

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1807 году